Pilar est un substantif portugais et espagnol qui signifie « pilier ». Le terme peut faire référence à :

Prénom 
Pilar est un prénom féminin, le plus souvent un diminutif du prénom Maria del Pilar, faisant référence à Nuestra Señora del Pilar (Notre Dame du Pilier), le nom donné à la Sainte Vierge lors de sa supposée "apparition" en Espagne.  
 Pilar Albarracín (née en 1968), artiste espagnole,
 María del Pilar de Borbón (née en 1936), infante d'Espagne, sœur du roi Juan Carlos Ier
 Pilar Calveiro, chercheuse argentine,
 Pilar del Castillo Vera (née en 1952), femme politique espagnole,
 Pilar Fogliati (née en 1992), actrice italienne.
 Pilar Homem de Melo (1963-), une chanteuse portugaise de world music,
 Pilar Lastra (née en 1981), présentatrice américaine,
 Pilar López de Ayala (née en 1978), actrice espagnole,
 Pilar Mateos (née en 1942), femme de lettres espagnole,
 Pilar Rahola (1958-), une journaliste, écrivaine et femme politique catalane,
 Pilar Manjón, la présidente de l'Asociación 11-M Afectados del Terrorismo en Espagne,
 Pilar Miró (1940-1997), réalisatrice espagnole,
 Maria Pilar Riba Font (née en 1944), femme politique andorrane,
 Pilar Rubio (née en 1978), actrice espagnole,
 Pilar Vásquez (née en 1963), une joueuse de tennis péruvienne,
 Pilar Pascual (née en 2001), actrice et chanteuse d’argentine

Patronyme 
 Mario Pilar, (né en 1927), acteur français.

Toponyme

Pilar, une localité du partido de Pilar en Argentine.

Pilar, une localité de la microrégion de Maceió dans l'État de l'Alagoas,
 Pilar, une localité de la microrégion de Sapé dans l'État de la Paraïba,
 Pilar de Goiás, une localité de la microrégion de Ceres dans l'État du Goiás,
 Pilar do Sul, une localité de la microrégion de Piedade dans l'État de São Paulo,
 Morro do Pilar, une localité de la microrégion de Conceição do Mato Dentro de l'État du Minas Gerais,
 un quartier de la ville basse de Salvador dans l'État de Bahia,
 un quartier de Duque de Caxias dans l'État de Rio de Janeiro.

Pilar, une localité du comté de Taos au Nouveau-Mexique aux États-Unis.

Pilar, une localité de l'État de Goa en Inde.

Pilar, une ville du Paraguay.

Pilar, une localité de la province d'Abra ;
 Pilar, une localité de la province de Bataan ;
 Pilar, une localité de la province de Bohol ;
 Pilar, une localité de la province de Capiz ;
 Pilar, une localité de la province de Cebu ;
 Pilar, une localité de la province de Surigao del Norte ;
 Pilar, une localité de la province de Sorsogon.

Divers 
 Fêtes du Pilar, fêtes patronales de la ville de Saragosse, en Espagne, célébrées autour du  ;
 Pilar, le bateau à moteur de l'écrivain Ernest Hemingway.

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom espagnol
Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom